Туман (фильм, 1980) (англ. The Fog) — фильм ужасов 1980 года, снятый режиссёром Джоном Карпентером.
 Туман (фильм, 2005) (англ. The Fog) — американский фильм ужасов 2005 года, ремейк одноимённого фильма 1980 года.
 Туман (фильм, 2010) — российский фантастический телефильм, премьера которого состоялась 9 мая 2010 года.

См. также 
 Мгла (фильм)